«Стро́нгест» () — боливийский футбольный клуб из фактической столицы страны Ла-Паса.

«Стронгест» — один из старейших клубов Боливии. Противостояние с ещё одним клубом из Ла-Паса, «Боливаром», является самым важным класико в боливийском футболе. С 13-ю чемпионскими титулами «Стронгест» занимает второе место в истории футбола Боливии и уступает лишь «Боливару», выигравшему 22 титула.

История 
Клуб «Стронгест» был основан 8 апреля 1908 года под названием The Strong Football Club. Затем в названии появилась превосходная степень — The Strongest Football Club.

В 1911 году клуб выиграл первое футбольное соревнование, которое когда-либо проходило в Боливии — «Стронгест» стал обладателем Кубка Ла-Паса. Лига Ла-Паса, начиная с 1914 года, длительное время была вообще единственным турниром в стране. Если учитывать результаты этой Лиги, затем любительские, полупрофессиональные и, наконец, профессиональные чемпионаты всей Боливии, то «Стронгест» является единственной командой Боливии, которая не покидала Высшую лигу с самого первого соревнования в 1914 году. Даже самый титулованный клуб страны «Боливар» один сезон в конце 1960-х годов провёл во втором эшелоне боливийского футбола. Ещё две команды также никогда не покидали элиту — «Ориенте Петролеро» и «Хорхе Вильстерманн», но они были основаны значительно позднее и принимают участие в турнирах Высшей лиги только с 1950-х годов.

В 1969 году 16 игроков и три тренера и руководителя клуба погибли в авиакатастрофе. Их самолёт разбился в Андах, в местечке Вилоко, когда команда летела в Ла-Пас после товарищеского матча. Всего в той трагедии погибло 69 пассажиров и пять членов экипажа.

Достижения 
 Чемпион Боливии (профессиональные титулы) (14): 1964, 1974, 1977, 1986, 1989, 1993, Апертура 2003, Клаусура 2003, Кл. 2004, Ап. 2011, Кл. 2012, Ап. 2012, Ап. 2013, Ап. 2016
 Вице-чемпион Боливии (16): 1970, 1979, 1980, 1981, 1988, 1999, Адекуасьон 2005, Клаусура 2015, Кл. 2016, Апертура 2017, Кл. 2017, Ап. 2018, Кл. 2018, Ап. 2019, Кл. 2019, Ап. 2020
 Чемпион Лиги Ла-Паса (15): 1914, 1916 (1), 1916 (2), 1917, 1922, 1923, 1924, 1925, 1930, 1935, 1938, 1943, 1945, 1946, 1952
 Обладатель Кубка Аэросур (1): 2007

Знаменитые игроки 

  Гонсало Галиндо
  Рональд Гутьеррес
  Иван Кастильо
  Рамиро Кастильо
  Серхио Рохелио Кастильо
  Луис Кристальдо
  Хосе Мильтон Мельгар
  Альваро Пенья
  Маурисио Сория
  Пабло Даниэль Эскобар

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

ФК «Стронгест»
Командоры ордена Кондора Анд
Офицеры ордена Кондора Анд